Rio Diamante kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Río Diamante, vattendrag, Mendoza,

Chile 

 Río Yelcho, vattendrag, Región de Los Lagos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar